Победительницами турнира стали бельгийка Элизе Мертенс и белоруска Арина Соболенко. Для интернационального дуэта этот титул стал первым на турнирах серии Большого шлема.

Прошлогодние чемпионки — австралийка Эшли Барти и американка Коко Вандевеге — не защищали титул, однако принимали участие в соревнованиях с другими напарницами. Барти выступила с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и стала финалисткой турнира, а Вандевеге сыграла со своей соотечественницей Бетани Маттек-Сандс.

Посев 

  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Се Шувэй /  Барбора Стрыцова (Третий круг)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Элизе Мертенс /  Арина Соболенко (Титул)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Деми Схюрс (Второй круг)
  Саманта Стосур /  Чжан Шуай (Первый круг)
  Чжань Хаоцин /  Латиша Чан (Второй круг)
  Виктория Азаренко /  Эшли Барти (Финал)

<ol start="9">
  Николь Мелихар /  Квета Пешке (Второй круг)
  Луция Градецкая /  Андрея Клепач (Первый круг)
  Кирстен Флипкенс /  Юханна Ларссон (Первый круг)
  Дуань Инъин /  Чжэн Сайсай (Четвертьфинал)
  Дарья Юрак /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый круг)
  Людмила Киченок /  Елена Остапенко (Четвертьфинал)
  Вероника Кудерметова /  Галина Воскобоева (Первый круг)
  Ракель Атаво /  Эйжа Мухаммад (Первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Кристи Ан /  Кристина Макхейл (Второй круг)
  Усуэ Мэйтэн Арконада /  Хэйли Картер (Первый круг)
  Хэйли Батист /  Эмма Наварро (Первый круг)
  Франческа Ди Лоренцо /  Энн Ли (Первый круг)

<ol start="5">
  Эбигейл Форбс /  Алекса Ноэль (Первый круг)
  Кори Гауфф /  Кэти Макнейли (Третий круг)
  Уитни Осигве /  Тейлор Таунсенд (Второй круг)
  Кэролайн Доулхайд /  Ваня Кинг (PR, полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира

Взрослые